Hay varias islas que se llaman Inaccesible:

 Isla Inaccesible, es una isla del archipiélago de Tristán da Cunha, Reino Unido.
 Isla Inaccesible, es una isla del archipiélago de las Islas Dellbridge, Antártida.
 Islas Inaccesibles, es un archipiélago de las Islas Orcadas del Sur, Antártida.